Chirac se poate referi la:

Nume de familie 
 Jacques Chirac (1932-2019), politician francez

Toponime 
 Chirac, Charente, comună în departamentul Charente, Franța
 Chirac, Lozère, comună în departamentul Lozère, Franța
 Chirac-Bellevue, comună în departamentul Corrèze, Franța